Recktenwald ist der Familienname folgender Personen:
 Engelbert Recktenwald (* 1960), deutscher römisch-katholischer Priester
 Horst Claus Recktenwald (1920–1990), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Johann Recktenwald (1882–1964), NS-Arzt, Direktor der PHP Andernach
 Johanna Recktenwald (* 2001), Behinderten-Sportlerin, Paralympics-Teilnehmerin
 Karl Recktenwald (1931–1964), deutscher Motorradrennfahrer
 Rudolf Recktenwald (1920–2010), deutscher Politiker (SPD)
 Udo Recktenwald (* 1962), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:

 Horst-Recktenwald-Preis (eigentlich Horst-Claus-Recktenwald-Preis für Nationalökonomie), Preis für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Volkswirtschaftslehre; wird alle zwei Jahre durch die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg verliehen.